Sezona 2009/10 Prve slovenske nogometne lige (uradno ime zaradi glavnega sponzorja PrvaLiga Telekom Slovenije) je bila 19. sezona najvišjega tekmovanja v Sloveniji. Sezona se je začela 18. julija 2009, in se je končala 16. maja 2010. Aktualni prvak prejšnje sezone je bila ekipa Maribor, ki je osvojila osmi naslov. V tej sezoni pa je naslov slovenske nogometne lige prvič osvojil nogometni klub Koper.

Potek tekmovanja
Vsaka ekipa igra 36 tekem (18 na domačih in 18 na gostujočih igriščih) ter z vsako ekipo posebej po 4 tekem (2 domači in 2 gostujoči).

Klubi
V sezoni 2009/10 je v ligi nastopilo 10 klubov. Od prve lige se je poslovil Primorje, ki je v prejšnji sezoni zasedel zadnje mesto na lestvici, zamenjal pa ga je novinec v prvoligaški druščini in zmagovalec 2.SNL v pretekli sezoni nogometni klub Olimpija. Za preostalo prosto mesto pa sta se v tekmi za obstanek/napredovanje pomerila Drava Ptuj in Aluminij. Drava je uspešno odigrala tekmi in obstala med prvoligaši.

Stadioni in lokacija ekip

1Samo kapaciteta sedišč. Nekateri stadioni imajo tudi stojišča.

Trenerji in kapetani

Lestvica

Tekme odigrane 16. maja 2010.   Vir: Uradna stran PLTS  1Olimpija je začela sezono z –2, zaradi neigranja ene tekme v sezoni 2008/09 v 2.SNL.  Ekipa za zmago prejme 3 točke, za neodločen rezultat 1 točko in za poraz 0 točk.   Pravila razvrščanja: 1. točke, 2. medsebojne razmerje točke, 3. medsebojno razmerje golov, 4. medsebojno število zadetkov, 5. razmerje v golih, 6. število zadetkov  (C) = Prvak lige; (R) = Izpad v nižjo ligo

Rezultati

Prvi del sezone

Vir:Uradna stran PLTS  Domača ekipa je v levem stolpcu, gostujoča pa v zgornji vrstici.  Barve: Modra = zmaga domače ekipe; Rumena = remi ekip; Rdeča = zmaga gostujoče ekipe.

Drugi del sezone

Tekme odigrane 16. maj 2010.  Vir:Uradna stran PLTS  Domača ekipa je v levem stolpcu, gostujoča pa v zgornji vrstici.  Barve: Modra = zmaga domače ekipe; Rumena = remi ekip; Rdeča = zmaga gostujoče ekipe.

Tekmi za obstanek/napredovanje
9. uvrščena ekipa 1.SNL, Interblock in 2. uvrščena ekipa 2.SNL, Triglav sta se v dveh tekmah pomerili za eno prosto mesto za nastop v naslednji sezoni 2010/11. S skupnim izidom 4–0 je zmagal Triglav.

Statistika sezone

Lista najboljših strelcev
Tekme odigrane 16. maj 2010.

Vir:Uradna stran PLTS

Ostala statistika
Število tekem : 180
Domače zmage : 74 (41,11%)
Gostujoče zmage : 68 (37,78%)
Neodločeno : 38 (21,11%)
Najvišja domača zmaga : 29. krog, Olimpija 5–0 Gorica
Najvišja gostujoča zmaga : 25. krog, Interblock 0–5 Gorica & 30. krog, Interblock 0–5 Koper
Število golov : 512 (264:248)
Povprečje golov/tekmo : 2,84 (1,47:1,38)
Število 11-m : 45
Število avtogolov : 13
Število rumenih kartonov : 911
Število rdečih kartonov : 62
Število gledalcev : 152,600
Povprečno gledalcev/tekmo : 847
Največ gledalcev : 6,000 (4. krog, Maribor 1–0 Olimpija)
Najmanj gledalcev : 0 (1. krog, Maribor 0–1 Gorica)

2009/10
2009 v športu
2010 v športu
2009 v Sloveniji
2010 v Sloveniji